INS Rahav steht für folgende die israelischen Unterseeboote:

 INS Rahav, späterer Name der HMS Sanguine (P266)
 Rahav (U-Boot, 1977)
 Rahav (U-Boot, 2016)